Deane se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cedric Deane
 Henry Deane
 Leônidas de Mello Deane
 Maria von Paumgartten Deane